Au-delà du Nuage *Yonaoshi 3.11 est un film documentaire long-métrage (2013), et un web-documentaire indépendant réalisés par Keïko Courdy sur la triple catastrophe du 11 mars 2011 au Japon, et les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima. Keïko Courdy est partie dans le nord-est du Japon immédiatement après le tremblement de terre, et tsunami. Elle a filmé pendant un an et demie, rencontrant des habitants des zones affectées, des familles, des enfants, mais aussi de nombreuses personnalités japonaises connues et engagées, afin de tenter de comprendre ce qui se passait.  

Après une catastrophe d'une telle ampleur, elle pose la question de la possibilité d’un «renouveau du monde», un «Yonaoshi» «Ce choc national peut-il avoir participé à éveiller les esprits vers une nouvelle forme de rapport à notre environnement, à l’énergie? Peut-on changer nos comportements?»

Le film est en japonais et français, avec des sous-titres français, anglais, et espagnol. Le titre japonais est 霧の向こう, et le titre anglais Beyond the Cloud *Yonaoshi 3.11.

Synopsis 
Quelques semaines après le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tôhoku au Japon, alors même que tout le monde fuyait dans l’autre sens, la réalisatrice Keïko Courdy a quitté Paris, et s’est rendue dans les zones dévastées par le tsunami et la catastrophe nucléaire.  Elle s’est sentie appelée pour aider, et faire quelque chose. Elle a tout de suite commencé à filmer et à écouter les habitants  sur place avec empathie, leur donnant un espace d’écoute pendant un an et demie. 

Dans la première partie du film, elle rencontre des enfants, des familles, des associations indépendantes qui prêtent des compteurs Geiger à la population, un médecin qui explique les différents isotopes radioactifs et les dangers de la contamination interne. Beaucoup de gens restent dans les zones, et mangent leur production de légumes. Le moine et écrivain Sōkyū Gen’yū à Miharu-machi explique la hausse du taux de suicide des premiers mois, et l’esprit d’impermanence et de résistance des japonais face aux grandes catastrophes. Lorsqu’ils habitent au-delà de la limite d’évacuation des , les gens doivent prendre par eux-mêmes la difficile décision de rester ou partir. Une mère de famille montre son sac de survie toujours prêt au cas où il se produirait un nouvel accident à la centrale. Le gouvernement dit que tout est stabilisé mais personne n’y croit. Dans la deuxième partie du film, Keïko Courdy rencontre des spécialistes du nucléaire, la réalisatrice de films sur le nucléaire au Japon, Hitomi Kamanaka, le journaliste d’investigation et sociologue Satoshi Kamata qui revient sur l’histoire et les liens entre nucléaire et démocratie, et l’essayiste et activiste pour la paix Keiko Ochiai, mais aussi l’ex premier-ministre du Japon qui a géré la crise, Naoto Kan. Il est engagé farouchement dans une dénucléarisation rapide de son pays depuis qu’il a envisagé la possible évacuation de toute la région de Tokyo, 37 millions d’habitants, au moment des premières explosions des bâtiments des réacteurs. On découvre des images des manifestations anti-nucléaires massives en 2012, qui se produisaient tous les vendredis soir devant les bureaux du Premier Ministre à Tokyo. Dans la troisième partie du film, Keïko Courdy donne la parole au premier astronaute civil et ancien journaliste de télévision qui s’est converti en agriculteur Bio à Fukushima, Toyohiro Akiyama, mais aussi à la chanteuse Yae qui fait de la riziculture bio à Chiba près de Tokyo. L’architecte Toyo Ito explique qu’il ne peut plus concevoir l’architecture de la même manière et qu’il faut maintenant «construire un modèle d’architecture japonaise sur le principe d'union avec la nature, de communauté et de partage». Le photographe engagé Seiichi Motohashi qui a fait des films sur Tchernobyl primés au Festival du film de Berlin dit que ce qui est arrivé est «une chance pour changer le sens des valeurs». En demandant aux personnes interviewées ce qui a changé depuis le 11 mars, et si cela les a engagées à penser ou vivre différemment, Keïko Courdy pose la question suivante: «Serait-on en train de vivre un Yonaoshi, un renouveau du monde?»

Fiche technique 
France-Japon / 2013 / 1h34min / HD 16:9 / Couleur

Production : KI

Réalisation : Keiko Courdy

Prises de vue : Tomonari Ochiai, Keiko Courdy

Montage (film)* : Masaru Muramoto

Montage (webdoc) : Giuliano Papacchioli 

Musique : Akitsugu Maebayashi

Mixage son : Osamu Takizawa 

Copies/Sous-titrages : Ben Walter 

Web design : Jérôme Sullerot

Soutien au tournage et à la post-production : Montage Inc.Tokyo 

Communication/Relations Presse : Céline Degroote

Tous droits réservés - Copyrights KI / Keiko Courdy 2013

Les partenaires 
Ambassade de France à Tokyo, INSTITUT Français, Maison de la culture du Japon à Paris, Lomitko, Tomoko K-Saito, Agence Apsara, JTB, IMRA, Kiss Kiss Bank Bank (46 contributeurs), Mr Totoro

Distribution 
Le film a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux en 2013 et 2014, aux 26èmes Rencontres Cinématographiques de Cannes 2013, Fukushima film festival 2013 Pole Pole Higashi-Nakano, Tokyo,  Festival International du Film d'environnement de Paris (FIFE),  Festival cinéma d'Alès (Itinérances ), Global Visions International Documentary Film Festival (Northwestfest) Edmonton, Canada, Festival du film indépendant de New York,  International Uranium film Festival, Brésil...) Il est aussi diffusé largement dans le monde dans des projections privées notamment dans les réseaux de l’Institut Français (Amsterdam, WashingtonDC, Argentine, Chili, Brésil, Bulgarie, Guinée, Burkina Faso...) mais aussi dans les Universités au Japon, Tokyo University, Aoyama Gakuin, Keio University, Tokyo University of Art and Design, la Maison Franco-japonaise, et à Osaka, Shizuoka, Toyama, Aomori, Mishima...

Webdocumentaire Yonaoshi 3.11 
Inspiré en partie par "Beyond 9/11, portraits of resilience de Time sur la catastrophe du 11 septembre 2011 à New York, le webdocumentaire comprend une vingtaine de vidéos portraits en noir et blanc d'habitants mais aussi de personnalités japonaises (artistes, écrivains, politiques, journalistes, architectes, astronaute..) affectés par la catastrophe du 11 mars 2011 dans l'Est du Japon. Le webdoc comprend aussi une centaine de photos prises par Keïko Courdy avec des textes descriptifs, et un arbre à vœux interactif (comme les EMA dans les temples japonais) où le public laisse des vœux.

À partir du 11 mars 2013, jour de sa sortie, une nouvelle vidéo était diffusée chaque lundi pendant trois mois, fidélisant ainsi le public. 

Une page Facebook intitulée "Japan Webdoc Project" permettait de suivre l'actualité de Fukushima et du film documentaire conçu en complément du webdoc. Cette page a été renommée Fukushima Documentary Project en 2020.

Le web-documentaire est trilingue, japonais, français, anglais.

Le site du webdocumentaire www.yonaoshi311.com n'existe plus aujourd'hui, à la suite d'une disparition définitive du serveur hébergeur. Les vidéos en noir et blanc sont toujours visibles sur la chaine Youtube «Fukushima Documentary Project».

Personnalités 
Toutes les interviews et rencontres faites dans le film se retrouvent dans le webdocumentaire avec un montage différent. Certaines personnalités n’apparaissent que dans le webdocumentaire:

Le photographe Naoya Hatakeyama originaire de Rikuzen Takata, ville totalement détruite par le tsunami, l’architecte Shigeru Ban, qui s’est battu pour pouvoir mettre en place des installations d’urgence en carton pour les réfugiés, le journaliste spécialiste du nucléaire Takase Hiroshi, l’environnementaliste et ostréicuteur Shigeatsu Hatakeyama, ou encore le manga-ka Jiro Taniguchi, mais aussi un ingénieur nucléaire français, concepteur de réacteur qui travaillait au Japon Gérard Aleton.

Partenaires média 
L’Express et Courrier International ont été en partenaires de la diffusion du webdoc par un hébergement du site au sein de leur plateforme, et une actualité sur leurs sites web dans les mois qui ont suivi la sortie.  Le Monde.fr  et Zoom Japon ont soutenu le projet.   

Publié sur une plateforme dédiée, le site du Webdoc a enregistré en un an à partir de sa sortie, plus de 22.000 visiteurs.

Presse

Articles/interviews en français 
Le Monde.fr, Courrier International.fr l'Express.fr,  Sud-Ouest, WebtimeMedias, AFP, Zoom Japon

Presse/TV japonaise 
Asahi shinbun, Tokyo Shinbun, Mainichi Shinbun

NHK TV (World -BS1) 28min program "Tomorrow, Beyond 3.11" (2014) 

NHK TV TOMORROW Special edition FUKUSHIMA 5 years after 3.11 avec Keïko Courdy en invité spéciale en studio et filmée dans les zones interdites de Fukushima (2016)

Liens externes 
 IMDB  (Au-delà du Nuage *Yonaoshi 3.11) 
 Pika Pika Films (Au-delà du Nuage )

Notes et références 

Film français sorti en 2013
Film japonais sorti en 2013
Film documentaire français
Film documentaire japonais
Film documentaire sur le nucléaire
Film documentaire sur le Japon
Accident nucléaire de Fukushima